Colegio de La Salle puede referirse a:
Hermanos de las Escuelas Cristianas, congregación de maestros fundada por Juan Bautista de La Salle.
Colegio de La Salle de Auckland, Nueva Zelanda.
Colegio de La Salle de Buenos Aires, Argentina.
Colegio de La Salle de Cospicua, Malta.
Colegio de La Salle de Temuco, Chile.
Colegio de La Salle Santa Natalia de El Puerto de Santa María, España.